Il singolare del torneo di tennis Hull Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Henrik Andersson che ha battuto in finale Mark Hilton 6-4, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Stefano Pescosolido (secondo turno)
 Rodolphe Gilbert (secondo turno)
 Julian Knowle (secondo turno)
 Godwin Cunha-Silva (quarti di finale)

 Sébastien de Chaunac (secondo turno)
 Arvind Parmar (secondo turno)
 Barry Cowan (secondo turno)
 Martin Verkerk (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hull Challenger 2000